Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Java, d'après l'île du même nom :

 le , une frégate de cinquième rang de 32 canons, à l'origine un navire hollandais, le Maria Reijersbergen, capturé en 1806 ;
 le , une frégate de cinquième rang de 38 canons, à l'origine la frégate française La Renommée, capturée en 1811. L'année suivante, elle est capturée par l' ;
 le , un navire de ligne de quatrième rang lancé en 1815.

Voir aussi 
 

Java